Lexington Bridge (band)

Bruggen
 Lexington Bridge (Mississippi), brug over de Missisippi
 Lexington Bridge (Missouri), voormalige brug over de Missouri